Settima –  frazione del comune italiano di Gossolengo nella provincia di Piacenza
 Settima – abbreviazione di Accordo di settima,  accordo costituito dalla sovrapposizione di quattro suoni
 Settima maggiore – intervallo esistente tra due note distanti fra loro 11 semitoni
 Settima minore – intervallo esistente tra due note distanti fra loro 11 semitoni

Altri progetti